Allia peut désigner :
 Allia une rivière italienne, affluent du Tibre ;
 Allia, une société française spécialisée dans les équipements de salle de bains en céramique et en matériaux de synthèse ;
 Allia, une des planètes de Dragon Ball.

Voir aussi 
 Bataille de l'Allia (-390/-387), bataille qui vit la victoire des Gaulois sur les forces romaines
 Éditions Allia, entreprise française basée à Paris